Allianz Stadium (voorheen Juventus Stadium) is de naam van het voetbalstadion van voetbalclub Juventus FC, gelegen in de Italiaanse stad Turijn. Totdat het in gebruik werd genomen, speelde Juventus haar thuiswedstrijden tijdelijk in het stadion van Torino (Grande Torino).

Juventus Stadium werd op 8 september 2011 geopend. De capaciteit van het stadion is 41.000 toeschouwers. Ook is er nog een optie om het stadion uit te bouwen zodat er nog 15.000 toeschouwers in kunnen. Het stadion is gebouwd op de plek waar het vroegere Stadio delle Alpi stond. In juni 2017 werd het stadion officieel omgedoopt tot Allianz Stadium, verwijzend naar sponsor Allianz.

Juventus en Sportfive 
Juventus en Sportfive sloten op 18 maart 2008 een langdurig samenwerkingsverband over het bedenken van de naam van het stadion alsmede een deel van de promotie hiervan. Volgens het akkoord mag Sportfive ook de skyboxen en de vip-stoelen verzorgen. De samenwerking zal beëindigd worden twaalf jaar nadat het stadion opgeleverd is.
In 2014 was het stadion gastheer van de Europa League-finale tussen Sevilla en Benfica.

Details 
Capaciteit: 41.000 stoelen
Parkeren: 4.000 parkeerplaatsen
Totale oppervlakte: 335.000 vierkante meter

Walk of Fame
In het stadion worden de vijftig beste spelers aller tijden vereeuwigd in een Walk of Fame.

Legenda:
Wereldkampioenschap voetbal
 Europees kampioenschap voetbal mannen
 Olympisch voetbaltoernooi
Gouden Bal
FIFA Speler van het jaar

Voetbalstadion in Italië
Juventus FC
Sportaccommodatie in Turijn